Like a Virgin — название второго студийного альбома Мадонны.

Также есть ссылки:
 Like a Virgin (песня), песня Мадонны с её одноимённого альбома
 Like a Virgin (фильм), южно-корейский кинофильм 2006 года
 I'd Like a Virgin, альбом 2004 года Ричарда Чиза и группы Lounge Against the Machine